Plaats in Indonesië
 Tapian Nauli II (Sipahutar), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Tapian Nauli II (Tapian Nauli), een plaats in het bestuurlijke gebied Midden-Tapanuli in de provincie Noord-Sumatra